Osoby:
 Georg Kleefeld – burmistrz Gdańska
 Isabel Kleefeld – niemiecka reżyser

Zobacz też:
 Buchholz-Kleefeld